Фи́би Мерсе́дес Фокс (, род. 16 апреля 1987, Хаммерсмит, Лондон) — английская актриса.

Биография 
После окончания обучения в Королевской академии драматического искусства в 2010 году, Фокс появилась в театральной постановке «Месяц в деревне» на театральном фестивале Чичестер. В следующем году она сыграла в «Как вам это понравится» в театр Роуз, а также появилась в спектаклях Ройал-Корт и Королевском национальном театре. Благодаря участию в этих постановках Фокс была номинирована на театральную премию  газеты Evening Standard как выдающийся новичок, которую она «уступила» своему супругу Кайлу Соллеру.

В 2011 году она также была отмечена в списке «Завтрашние кинозвёзды международной величины».

В 2012 году Фокс сыграла роль Грейс в телесериале «Ведьмы четырёх стихий», рассказывающем о городских ведьмах. В 2014 году она появилась в «Мушкетёрах» в роли герцогини Савойской; в «Поэте в Нью-Йорке» — в роли Лиз Рейтелл, а в «Женщине в чёрном 2: Ангел смерти» — Евы Паркинс.

В 2015 году Фокс исполнила роль Ванессы Белл в «Жизни в квадратах», драме BBC о Блумсберийском кружке, а также появилась в фильме «Всевидящее око».

Личная жизнь 
Фокс является дочерью актёров Стюарта Фокса и Прю Кларк. Она замужем за актёром Кайлом Соллером, с которым познакомилась в Королевской академии драматического искусства. Они живут в Лондоне.

Фильмография

Театр

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактрисы Великобритании